Yo soy puede referirse a:

Música 
 Revés/Yo soy, cuarto álbum de la banda mexicana Café Tacvba de 1999.
 Yo soy, primer álbum musical de la cantante y actriz Mariana Ochoa de 2004.
 Yo soy, segundo álbum de estudio del cantante ecuatoriano Fausto Miño de 2007.
 Yo soy, primer álbum del cantante Pee Wee de 2009.
 Yo soy, tercer álbum de estudio del cantante chileno Américo de 2010.
 Yo soy, octavo álbum de estudio de la cantante mexicana Sasha Sokol de 2020.
 Yo soy, canción de la cantante mexicana Paulina Rubio de 2021.

Televisión 
 Yo soy (Chile), programa busca talentos chileno.
 Yo soy (Perú), programa concurso peruano de imitación de cantantes.

Otros 
 YO SOY, movimiento teosófico pseudocristiano de los Estados Unidos.